Typ 4 (auch Type 4 oder Typ IV) steht für
 Dietrich-Bugatti Typ 4, ein früher Autotyp von Dietrich-Bugatti
 Okulokutaner Albinismus Typ 4, eine Form des Albinismus (zu helle Haut und Haare)
 Peugeot Typ 4, ein früher Autotyp von Peugeot (1892)
 Slingsby Type 4 (T.4) bekannt als Slingsby Falcon 3
 Typ 4, eines der PostScript-Fontformate
 Typ 4 Chi-To, ein mittlerer Panzer des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 4 Ho-Ro, eine Selbstfahrlafette des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 4 Ke-Nu, ein leichter Panzer des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 4 Ha-To, ein Panzermörser des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 4 Ka-Tsu, ein Schwimmpanzer der Kaiserlich Japanischen Marine
 Typ 4 15-cm-Haubitze, ein Geschütz des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 4 7-cm-Panzerabwehrbüchse, eine Panzerabwehrwaffe des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 4 20-cm-Raketenwerfer, ein Raketenwerfer der Kaiserlich Japanischen Streitkräfte
 Typ 4 40-cm-Raketenwerfer, ein Raketenwerfer des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 4 Gewehr, ein experimentelles Gewehr der Kaiserlich Japanischen Marine, ähnlich dem amerikanischen M1 Garand
 VW Typ 4, die vierte Modellreihe von Volkswagen (1968 bis 1974)